Karl von Hessen bzw. Carl von Hessen ist der Name folgender Personen:

 Karl von Hessen (1654–1730), regierender Landgraf von Hessen-Kassel, siehe Karl (Hessen-Kassel)
 Karl von Hessen-Darmstadt (1809–1877), Prinz von Hessen und bei Rhein sowie General
 Karl von Hessen-Kassel (Carl af Hessen; 1744–1836), nicht-regierender Landgraf von Hessen-Kassel und dänischer Statthalter der Herzogtümer Schleswig und Holstein
 Karl Emanuel von Hessen-Rotenburg (1746–1812), Landgraf von Hessen-Rotenburg, siehe Karl Emanuel (Hessen-Rotenburg)
 Karl Konstantin von Hessen-Rheinfels-Rotenburg (1752–1821), Prinz aus einer Nebenlinie des Hauses Hessen-Kassel und General der französischen Armee

 Karl (Carl) von Hessen-Wanfried (1649–1711), Landgraf von Hessen-Wanfried, siehe Karl (Hessen-Wanfried)